È stata la prima edizione del torneo.

In finale Darija Jurak / Andreja Klepač hanno sconfitto Nadežda Kičenok / Ioana Raluca Olaru con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di serie 

  Darija Jurak /  Andreja Klepač (campionesse)
  Nadežda Kičenok /  Ioana Raluca Olaru (finale)

  Anna Blinkova /  Arantxa Rus (semifinale)
  Vivian Heisen /  Květa Peschke (semifinale)

Wildcard 

  Mara Guth /  Julia Middendorf (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Bad Homburg Open 2021